A fórmula molecular C6H14S6 pode referir-se a:
 Dulcitol
 Galactitol
 Iditol
 Manitol
 Sorbitol